Тихово́дное — топоним в России.

 Тиховодное — населённый пункт Черниговского района Приморского края.
 Тиховодное — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.